Termenul Radical provine din latină radix = rădăcină și poate însemna:
Rădăcină din punct de vedere biologic (al unui arbore)
Rădăcină din punct de vedere matematic: 
Radicalism un curent politic, care nu face compromise, exercitat de unele grupări fundamentaliste
Radical o legătură în chimie, de exemplu radicalul (gruparea funcțională) a unui  acid sau baze
O extirpare radicală sau completă  a unui țesut sau organ bolnav practicat în medicină
Radical mai poate fi numele unor reviste sau ziare
Radical Entertainment o firmă care programează și dezvoltă jocuri video.
Operații cu radicali